City Island peut désigner :
 Une île de la ville de New York ;
 City Island, un film de Raymond De Felitta.